Лемешевский — белорусская фамилия

 Лемешевский, Бруно (род 1994) — уругвайский футболист
 Лемешевский, Юрий Валерьевич (род. 1986) — белорусский футболист